Austria:
 Straß im Attergau – gmina w kraju związkowym Górna Saksonia, w powiecie Vöcklabruck
 Straß im Straßertale – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Krems-Land
 Straß in Steiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Zobacz też:
 stras
 Strass